Listonoh je český rodový název pro několik druhů listonožek:
 Lepidurus
 Lepidurus apus – listonoh jarní
 Triops
 Triops cancriformis – listonoh letní
 Triops longicaudatus – listonoh americký